Otiorhynchus porcatus — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Описание 
Жук длиной 4-5 мм. Имеет чёрную или тёмно-коричневую окраску, усики и ноги красновато-коричневые, верх в мелких округлых желтоватых чешуйках. Плоские чётные промежутки между бороздками на надкрыльях не имеет рядов точек и зёрнышек. Надкрылья не очень короткие и широкие, с резкими бороздками, нечётные промежутки имеют вид заметно приподнятых рёбрышек и несут короткие щетинки.

Экология 
Распространён в лесной зоне.

Примечания 

Скосари
Животные, описанные в 1795 году